Xerolycosa är ett släkte av spindlar som beskrevs av Dahl 1908. Xerolycosa ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vargspindlar
Xerolycosa